Чемпіонат Уельсу з футболу 2021—2022 — 30-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. Титул чемпіона достроково здобув «Нью-Сейнтс».

Клуби

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів 
1 етап

Чемпіонська група

Група на виліт

Лідери чемпіонату

Плей-оф Шотландського кубку виклику

Півфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 травня 2022

|}

Фінал 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 травня 2022

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт прем'єр-ліги
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway попередній раунд 

2022
Уельс
Уельс